Christine Dejoux (1953-), actrice française ;
 Claude Dejoux (1732-1816), sculpteur français ;
 Cécile Dejoux, universitaire française, spécialiste des ressources humaines ;
 Jean Dejoux (1922-2015), dessinateur et metteur en scène français.

Patronyme français